Naman kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Ximei, ort, Fujian,

Nordkorea 

 Nanam (ort i Nordkorea), Hambuk, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nordkoreaförgreningar